Auto-Tune, ook autotune, software voor het manipuleren van muziek of zang
 Tuning, het optimaliseren of modificeren van een auto of motor